Rhineland bezeichnet als Ortsname:

 Rhineland (Manitoba), Kanada
 Rhineland (Missouri), Vereinigte Staaten
 Rhineland (Ontario), Kanada
 Rhineland (Texas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Rheinland (Begriffsklärung)
 Rhinelander